Trzeci Testament – komiks
 Trzeci Testament – zapis objawień katolików w Meksyku
 Trzeci Testament – dzieło duńskiego kosmologa Martinusa